Бартечко:

 Бартечко, Любош (); 14 июля 1976, Кежмарок) — словацкий хоккеист;
 Бартечко, Родольфо (; 12 ноября 1910, Куритиба — 13 марта 1988, Рио-де-Жанейро), известный под именем Патеско () — бразильский футболист, сын поляка и немки, нападающий.